Alamut, antic estat ismaïlita.
 Vall d'Alamut, vall d'Iran.
 Riu Alamut, riu d'Iran.
 Fortalesa d'Alamut, històrica fortalesa centre de l'estat ismaïlita.